Aricia (Romeinen), een stadje aan het Meer van Nemi bekend uit De gouden tak van James Frazer
 Aricia , 1817, een geslacht van vlinders uit de familie Lycaenidae
 Aricia , 1822, een ongeldige naam voor een geslacht van borstelwormen, nu bekend onder de naam Orbinia.